Prinoth – azienda di Vipiteno produttrice di veicoli multiuso adatti al manto nevoso

Persone 
 Carlo Prinoth – ex slittinista italiano
 Ernesto Prinoth – pilota automobilistico italiano
 Raimondo Prinoth – ex slittinista italiano